Der englische Patient oder The English Patient steht für:
 Der englische Patient, Roman des Schriftstellers Michael Ondaatje (1992)
 Der englische Patient (Film), amerikanisch-britischer Spielfilm des Regisseurs Anthony Minghella (1996)
 The English Patient (Soundtrack), Soundtrack-Album von Gabriel Yared (1996)
 Der englische Patient, Episode 8x17 der Sitcom Seinfeld, siehe Seinfeld/Episodenliste#Staffel 8